Класификацията на разред Китоподобни (Cetacea) включва китове, делфини и морски свине. Съществуват малко над 80 съвременни вида, разделени в подразред Odontoceti (зъбати китове, делфини и морски свине) и Mysticeti (беззъби китове). В допълнение съществуват множество видове от изчезнали китоподобни, но те не са изброени тук. Този списък съдържа само познатите, съвременни китоподобните видове, включително и някои новооткрити (китайски речен делфин, смятан за изчезнал до 2006 г.)

Подразред Mysticeti 

Беззъбите китове, наричани още баленови китове, образуват подразред Mysticeti – един от двата в разред Китоподобни. Баленовите китове се характеризират с наличието на баленови плочи, които използват за филтриране на храната си от водата, а не на зъби, както Odontocetes. Това ги отличава от другия подразред на китоподобните, зъбните китове или Odontoceti. Съвременните Mysticeti имат зъби само по време на ембрионалното си развитие. Фосилни Mysticeti имат зъби, от времето преди да еволюират в белени.

Семейство Balaenidae 

Семейство Balaenidae (гладки, същински китове) съдържа два рода. Наричат се така защото са гладки отдолу, за разлика от ивичестите китове. Всички китове от Balaenidae, имат следните характеристики: гладък корем и брадичка, без коремни вдлъбнатини. Отличителна глава със силно извит, тесен ростум и дъговидна долната челюст. Долните устни обгръщат отстрани и отпред ростума. Дълги, тесни, еластични балени (до 9 пъти по-дълги отколкото широки) с фини баленови ресни. Срастване на всички шийни прешлени. Бавна скорост на плуване.

Семейство Balaenopteridae 

Ивичестите китове са най-голямата група баленови китове, с 9 вида в две рода. Те включват най-голямото животно, което някога е живяло на Земята – синият кит, който може да достигне до 150 тона. Два други вида лесно преминават 50 тона, а дори и най-малкият от групата – малкият ивичест кит, достига до 9 тона. Всички членове на семейството имат серия от надлъжни гънки на кожата, започващи отдолу на устата и стигащи до пъпа (с изключение на сейвала, който има по-къси вдлъбнатини). Те позволяват на устата да се разшири неимоверно, когато се хранят. Всички имат гръбни перки и широки, леко извити ростуми с къси баленови плочи.

Семейство Eschrichtiidae 

Сивият кит е поставен в отделно семейството, тъй като е достатъчно различен от ивичестите и гладките китове. Сивият кит е единственият баленов кит с бентосно хранене – филтрира малки организми от калта на плитки морета. Също така има бременност с период от над една година, което е необичайно за баленовите китове.

Семейство Neobalaenidae 

Малкият гладък кит споделя няколко характеристики с гладките китове, въпреки че има гръбна перка, което го различава от гладките китове, и има много отличителен конфигурация на челюстта. Главата е не повече от една четвърт от размера на тялото, като при гладките китове главите са около една трета от размера на телата им.

Подразред Odontoceti 

Зъбатите китове (Odontoceti) са подразред на разред китоподобни. Както подсказва името им, подразредът се характеризира с наличието на зъби, в контраст с балените на беззъбите китове. Зъбатите китове са активни ловци, хранещи се с риба, калмари, а в някои случаи и други с морски бозайници.

Семейство Delphinidae 

Океанските делфини принадлежат на семейството Delphinidae на китоподобните. Тези водни бозайници са свързани с китовете и морските свине. Както подсказва името им, тези делфини са разпространени в открито море, за разлика от речните делфини, въпреки че няколко вида, като иравадийския делфин, са крайбрежни или проходни. Шест от по-големите видове в Delphinidae, косатката (кит убиец) и нейните роднини, обикновено се наричат ​​китове.

Delphinidae се характеризира с наличие на ростум (за разлика от морските свине, Phocoenidae), два или повече сраснали шийни прешлена и 20 или повече чифта зъби в горната им челюст. Никой представител не е по-дълъг от 4 m дължина.

Семейство Monodontidae 

Семейство Monodontidae (Нарвали) на китоподобните се състои от два необичайни вида китове – нарвалът, при който мъжкият има един дълъг зъб, и белугата.

При Monodontidae липсват гръбни перки, които са заменени от здрав, влакнест гребен, точно зад средата на гърба им и вероятно е адаптация на плуване под лед, често срещан в техния хабитат в Арктика. Плавниците са малки, заоблени и са склонни да се извиват в краищата в зряла възраст. Всички или почти всички шийни прешлени са отделни, което позволява на главата да се върти независимо от тялото.

Семейство Phocoenidae 

Морските свине са малките китоподобни, обединени в семейството Phocoenidae. Те се различават от делфините, въпреки че названието „морска свиня“ е било използвано да се означи всеки по-малък делфин, особено от моряците и рибарите. Най-видимата разлика между двете групи е, че свинете имат зъби с шпатулоподобна (плоска) форма за разлика от конусовидните зъби на делфините. В допълнение свинете се възпроизвеждат по-млади и по-бързо (R-селекция) от делфините. Всичките шест вида имат малки плавници, с нарези по опашната перка и нямат росруми (клюнове). Всички имат най-малко 11 двойки малки зъби в горна и долна челюст.

Свинете са поделени в шест вида и живеят във всички океани, но най-вече в близост до брега. Вероятно най-известен е морската свиня, която може да се намери в Северното полукълбо.

Семейство Physeteridae 
Кашалотът е характерен с голямата си квадратна главата, която е една трета от дължината на тялото му. Дихателният отвор е леко в лявата страна. Кожата обикновено е набръчкана и няма зъби на горната челюст.

Семейство Kogiidae 

Кашалотът джудже и кашалотът пигмей приличат на кашалота, но са далеч по-малки. Те са тъмносиви по гърба, докато коремът им е по-светъл. Главите са тъпи, квадратни, с тесни челюсти, разположени вентрално. Плавниците са по-напред, в близост до главата, а гръбните им перки са далеч назад по тялото.

Семейство Ziphiidae 

Клюномуцунестите китове са най-малко 21 вида малки китове, обединени в семейство Ziphiidae. Те са едни от най-малко познатите семейства големи бозайници: Няколко вида дори са описани в последните две десетилетия и е напълно възможно да има все още неоткрити. Групирани са в шест рода.

Притежават уникален механизъм за хранене, известен като всмукващо хранене. Вместо да залавят плячката си със зъби, те я всмукват в устната си кухина. Езикът им може да се движи свободно и когато изведнъж се прибере в същото време, налягането натъпква водата в устата и плячка се засмуква с нея. Членовете на семейството се характеризират с долна челюст, която се простира най-малко до върха на горната челюст, плитка или несъществуваща цепка в средата на опашката, гръбна перка, доста назад по тялото, три от четирите шийни прешлени са сраснали, череп силно асиметричен и две разтегателни гънки на гърлото, които са във формата на „V“.

Суперсемейство Platanistoidea 

Речните делфини са пет вида, които обитават сладки води – реки и устия на реки. Те се класифицират в суперсемейство Platanistoidea на разред китоподобни. Четири вида живеят в сладководни басейни. Петият вид, лаплатският делфин живее в соленоводи устия и в океана. Въпреки това филогенетично принадлежи към речните делфини и е научно класифицирани в семейството на речните делфини, а не към семейството на океанските делфините. Всички видове са адаптирани за лов на риба: дълга муцуна като клюн с множество малки зъби в двете челюсти, широки плавници за по-голяма маневреност, малки очи и отделни прешлени на врата, позволяващи на главата да се движи свободно спрямо тялото.

Семейство Iniidae 
Семейство Iniidae на речните делфини има само един род с един-единствен вид, които се подразделя на три подвида:
 Амазонски речен делфин – I. geoffrensis
 I. geoffrensis geoffrensis – Басейна на река Амазонка (с изключение на канала Мадейра, над бързеите Теотонио в Боливия)
 I. geoffrensis humboldtiana – Басейна на река Ориноко
 I. boliviensis, Боливийски речен делфин – Басейна на река Амазонка, канала Мадейра

Семейство Lipotidae 
Семейство Lipotidae има само един род и един вид. Фосили показват, че делфините се появяват за първи път преди 25 милиона години и мигрират от Тихия океан до река Яндзъ преди 20 милиона години. Видът е обявен за от функционално изчезнал през 2006 г., след експедиция, за преброяване на популацията.

Семейство Platanistidae 
Смята се първоначално, че Platanistidae притежават само един вид (Южноазиатски речен делфин), но въз основа на различия в структурата на черепа, прешлените и състава на липидите, учените разделят двете популации като отделни видове в началото на 1970 г. През 1998 г., резултатите от тези проучвания са ревизирани и класификацията се връща към предварително състояние. Така са признати два подвида в род Platanista – P. gangetica minor (Индски делфин) и P. gangetica gangetica (Гангски делфин).

Семейство Pontoporiidae 
Лаплатският делфин е единственият в семейство Pontoporiidae и род Pontoporia.

Източници 

Китоподобни